Шалина́рг (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мюра. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15035.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 75 км южнее Клермон-Феррана, в 50 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 433 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 264 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 183 были экономически активными, 81 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 183 активных работали 168 человек (104 мужчины и 64 женщины), безработных было 15 (8 мужчин и 7 женщин). Среди 81 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бартелеми (XII век). Памятник истории с 1925 года
 Гранитный крест Мон (XV век). Памятник истории с 1922 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь